Opailaimidae är en familj av rundmaskar. Opailaimidae ingår i ordningen Dorylaimida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Opailaimidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Opailaimidae